А́накер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Анакер, Август Фердинанд (1790—1854) — германский композитор и дирижёр.
 Анакер, Генрих (1901—1971) — немецкий писатель и поэт, пропагандирующий нацизм.